az esztrenga (kosár) másik neve
 Sztrunga település Romániában, Iaşi megyében